Municipio de Worthington puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Worthington (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Nobles.
 Municipio de Worthington (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Richland.